Franz Strohmer ist der Name folgender Personen:

* Franz Strohmer (Widerstandskämpfer) (1912–1943), österreichischer Elektromonteur und Widerstandskämpfer gegen Ständestaat und NS-Regime 
 Franz Strohmer (Schauspieler) (* 1941), österreichischer Schauspieler, Regisseur, Theaterintendant und Schriftsteller